BTOB (Би-ту-би, , ; акроним от Born to Beat) — южнокорейский бойз-бэнд, сформированная компанией Cube Entertainment в 2012 году. Группа состоит из 6 участников: Ынкван, Минхёк, Чансоб, Хёншик, Пэниэль, Сончжэ. Бывший участник: Ильхун. Группа дебютировала 21 марта 2012, с песней «Insane» и «Imagine» на музыкальной программе M Countdown. Первый мини-альбом был выпущен 3 апреля 2012. В ноябре 2014 года они дебютировали в Японии с песней «Wow».

С момента дебюта группы в 2012 году они получили множество наград, в том числе 30-ю награду Golden Disk Awards за лучшую вокальную группу в 2016 году, 2017 Melon Music Awards Top 10 Bonsang и 25-ю премию Seoul Music Awards Ballad Award в 2018 году. Пять их альбомов возглавили альбомный чарт Gaon, а девять синглов вошли в десятку лучших национальных цифровых чартов Gaon.

История

Пре-дебют

Состав

Саб-юниты

BtoB Blue 
В сентябре 2016 года BtoB представили свою первый саб-юнит, BtoB Blue (). В состав группы входят вокалисты Ынкван, Чансоб, Хёншик и Сончжэ. BtoB Blue выпустили цифровой сингл «Stand By Me» () 19 сентября 2016 года.

BtoB 4U 
В октябре 2020 года BtoB представили свою вторую подгруппу, BtoB 4U (), состоящую из активных участников группы: Ынквана, Минхёка, Чансоба и Пениэля. Минхёк объяснил, что это название означает «Для тебя», а также указывает на то, что в подгруппе четыре участника. Они дебютировали со своим первым мини-альбомом Inside с заглавным треком «Show Your Love» 16 ноября 2020 года.

Дискография

Корейские

Студийные альбомы
 Complete (2015)
 Brother Act. (2017)
  Be together. (2022)

Мини-альбомы
 Born to Beat (2012)
 Press Play (2012)
 Thriller (2013)
 Beep Beep (2014)
 Move (2014)
 The Winter's Tale (2014)
 I Mean (2015)
 Remember That (2016)
 New Men (2016)
 Feel'eM (2017)
 This Is Us (2018)

Японские

Студийные альбомы
 24/7 (2016)

Фильмография

Реалити-шоу
 2012: BtoB MTV Diary
 2012–2013: Sik's Sense
 2012–2013: BtoB's B+ Diary
 2013: Manager Self Camera (MSC 1 сезон)
 2014: BLACK BOX (MSC 2 сезон)
 2014: BtoB's Cool Men
 2014–2015: The Beat
 2016: The Beat Extra
 2016–present: BEATCOM
 2017: BtoB: Conti-NEW

Концерты и туры

Туры
 BtoB Zepp Tour 2016 B-Loved (2016)
 BtoB Zepp Tour BtoB Time Japan (2017)

Хэдлайнеры
 Happy Summer Vacation with BtoB (2014)
 1st concert: Hello Melody (2014–2015)
 1st solo concert: 'The Secret Diary' (2015)
 2nd concert: Born to Beat Time (2015–2016)
 Born To Beat Time ~ Encore (2016)
 3rd concert: BtoB Time (2017)
 4th concert: BtoB Time – Our Concert (2017–2018)
 5th Concert: BtoB Time – This Is Us (2018)

Примечания

Ссылки 

  
 Профиль BTOB на сайте KBS World

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2012 году
Септеты
Исполнители Cube Entertainment